Суперкубок Германии по футболу 2020 () — 11-й розыгрыш Суперкубка Германии после его возобновления в 2010 году, в котором участвовали «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Матч был сыгран 30 сентября 2020 года. Обычно розыгрыш Суперкубка Германии проводится летом, до начала Бундеслиги, однако из-за приостановки сезона 2019/20 из-за пандемии COVID-19 эта игра была перенесена на сентябрь.

Отчёт о матче

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

2020
Спортивные соревнования в Мюнхене
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
Сентябрь 2020 года
События 30 сентября
Спорт в Германии в 2020 году